Appaloosa (paard), een paardenras
Appaloosa (kleur), een verzameling witpatronen bij paarden
The Appaloosa, een western uit 1966
Appaloosa (film), een western uit 2008